RFP est un sigle pouvant signifier :

 Régie française de publicité, société de gestion de la publicité des trois chaînes de télévision et des quatre radios du service public audiovisuel français
 Radios francophones publiques, association des radios publiques francophones belge, canadienne, française et suisse
 Protéine fluorescente rouge, protéine ayant la propriété d'émettre une fluorescence de couleur rouge
, appel d'offres en anglais